Le terme Bill omnibus renvoie à plusieurs notions :
 Bill omnibus (Trudeau), projet de loi voté alors que Pierre Elliott Trudeau est Premier ministre du Canada ;
 Bill omnibus (États-Unis), projet de loi du gouvernement fédéral américain qui sert de fourre-tout législatif ;